Het seizoen 1984/85 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in de zomer van 1984 en eindigde in de lente van 1985. De competitie werd gewonnen door Racing White Daring Molenbeek.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 Racing White Daring Molenbeek (voorlaatste plaats)
 K. Beringen FC (laatste plaats)

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen in Derde Klasse A)
 Patro Eisden (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar de Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 Racing White Daring Molenbeek (kampioen)
 R. Charleroi SC (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar de Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Harelbeke (voorlaatste plaats)
 VV Overpelt Fabriek (laatste plaats)

Eindstand

Eindronde voor promotie
Een eindronde werd gespeeld om het tweede promoverend team te bepalen.

Topscorer
Didier Beugnies - R. Charleroi SC: 23 doelpunten

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2